Ла́нчнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ланчнер, Густав (1910—2011) — австрийский и немецкий горнолыжник.
 Ланчнер, Инге (1905—1997) — австрийская горнолыжница.
 Ланчнер, Хади (1906—2002) — австрийская и немецкая горнолыжница.